Applet é um pequeno software que executa uma atividade específica, dentro (do contexto) de outro programa maior (como por exemplo um web browser), geralmente como um Plugin. O termo foi introduzido pelo AppleScript em 1993.

Interfaces 
Os Applets geralmente têm algum tipo de interface de usuário, ou fazem parte de uma destas dentro de uma página da web. Isso os distingue de programas escritos em uma linguagem de programação de scripting (como JavaScript) que também roda em um contexto de um programa cliente maior, mas não podem ser considerados applets.

Os Applets geralmente têm a capacidade de interagir com e/ou influenciar seu programa hospedeiro, através de privilégios de segurança restritos, apesar de geralmente não serem requeridos a fazê-lo.

Atributos 
Diferentemente de um programa, um applet não pode rodar independentemente; um applet geralmente exibe uma parte gráfica e por vezes interagem com o usuário. Entretanto, eles geralmente são stateless e tem privilégios de segurança restritos. o applet deve rodar em um container, que é provido por um programa hospedeiro, através de um plugin, ou uma variedade de outros aplicativos, incluindo aparelhos móveis que suportam o modelo de programação de applet.

Exemplos 
Exemplos comuns de applets são os applets Java e vídeos em Flash. Outro exemplo é o applet do Windows Media Player que é usado para exibir arquivos de vídeo embutidos no Internet Explorer (e outros navegadores que suportam o plugin). Vários plugins também permitem a exibição de vários modelos 3D em um navegador, através de um applet que permite que a vista do modelo seja rotacionada e aproximada. Muitos jogos de navegador (browser games) são baseados em applets, e muitos podem se desenvolver e se tornar aplicativos com funcionalidade completa, que requer instalação.

Utilização em Java 
No contexto de Java, applets são aplicativos que se servem da JVM (Java Virtual Machine) existente na máquina cliente ou embutida no próprio navegador do cliente para interpretar o seu bytecode. Criados pela Sun em 1995, são geralmente usados para adicionar interatividade a aplicações web que não podem ser geradas pelo HTML. Eles são executados numa "caixa de areia" (sandbox) pela maioria dos navegadores, impedindo-os de acessarem os dados da máquina na qual estão sendo executados. O código do applet é baixado de um servidor web e o navegador ou o embute dentro de uma página web ou abre uma nova janela exibindo a interface do programa. Ele é exibido na página web através do uso da tag HTML <applet></applet>, que especifica a fonte e as estatísticas de locação do applet. A locação do applet não pode ser controlada por meio de CSSs.

Ligações externas 
 
 
 
 
 Definição do Wikipedia em Inglês (Applet)

Java (linguagem de programação)
Palavras, frases e expressões em inglês